Cnidium salinum är en flockblommig växtart som beskrevs av Porphir Kiril Nicolai Stepanowitsch Turczaninow. Cnidium salinum ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten C. s. rhizomaticum.

Källor 

Flockblommiga växter
salinum